Милан Видмар (, 22 июня 1885, Любляна — 9 октября 1962, там же) — словенский электротехник, шахматист, философ и писатель.

Окончил Венскую высшую техническую школу, затем работал в Люблянском университете, был основателем электроинженерного факультета, ректором университета (1928—1929). В 1948 г. основал в Любляне Электротехнический институт, который теперь носит его имя. Член Словенской академии наук (1940).

Видмара можно назвать одним из сильнейших шахматистов начала XX века и, во всяком случае, едва ли не сильнейшим шахматистом-любителем. Он принял участие примерно в 40 турнирах, занимая достаточно высокие места; наиболее впечатляющие успехи Видмара — 2-3-е места на турнире в Сан-Себастьяне (1911) вместе с Рубинштейном, всего лишь на пол-очка ниже Капабланки, а также делёж 1—2 мест на турнирах в Гастингсе (1925 / 26, с Алехиным) и в Слиаче (1932, с Флором). Видмар дважды возглавлял сборную Югославии на шахматных олмпиадах (в 1931 и 1935 гг.).

В дальнейшем Видмар также был шахматным судьёй (в том числе главным арбитром Матча-турнира на первенство мира в 1948 г.), написал несколько книг по шахматам: «Полвека за шахматной доской» (, 1951), «Беседы о шахматах с начинающим» () и др.

Сын гроссмейстера — международный мастер Милан Видмар-младший (1909—1980), в составе сборной Югославии победитель IX Олимпиады (Дубровник, 1950).

Спортивные результаты

См. также 
Самый красивый ход в истории шахмат

Примечания

Литература 
 
 
 Линдер В. Два призвания Милана Видмара. // «64 — Шахматное обозрение». — 1982. — № 10. — С. 13—15.

Ссылки 

Шахматисты Югославии
Шахматисты Словении
Ректоры вузов Словении
Выпускники Венского технического университета
Преподаватели Люблянского университета
Президенты Словенской академии наук и искусств